Ленс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ленс, Антон (1884—1955) — нидерландский футболист.
 Ленс, Джермейн (род. 1987) — нидерландский футболист суринамского происхождения.
 Ленс, Николас (род. 1957) — современный бельгийский композитор.
 См. также